Вељко Мандић (Никшић, 10. октобар 1924 — Никшић, 19. новембар 1988) био је црногорски филмски глумац.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950.-те
|-
| 1956. || Зле паре || Синовац
|-
| 1956. || У мрежи || Жандар
|-
| 1958. || Четири километра на сат || Наредник 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1968. || Лелејска гора || Јакша
|-
| 1969. || Срамно лето || 
|-
| 1969. || Низводно од сунца || Јован
|-
| 1969. || Хороскоп || 
|-
| 1969. || Мост || Немачки стражар на мосту
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1972. || Тишине (кратак филм) || 
|-
| 1973. || Бомбаши || Милиционер
|-
| 1974. || Упркос свему || Богдан 
|-
| 1974. || Дервиш и смрт || Каразаим 
|-
| 1975. || Свадба || Четнички мајор
|-
| 1975. || Песма (ТВ серија) || 
|-
| 1975. || Доктор Младен || Црквењак
|-
|1976. || Врхови Зеленгоре || Вељко
|-
| 1977. || Шта се догодило са Филипом Прерадовићем (ТВ) || Гробар
|-
| 1977. || Салајко (ТВ серија)|| 
|-
| 1977. || Марија (серија) || 
|-
| 1977. || Јаков грли трње (ТВ) || 
|-
| 1977. || Хајка || Душан
|-
| 1977. || Никола Тесла (серија) || Слуга код Теслиних
|-
| 1978. || Тамо и натраг || Гастарбајтер Рака
|-
| 1978. || Квар || 
|-
| 1978. || Судбине || 
|-
| 1978. || Оковани шофери || Коста 
|-
| 1978. || Љубав и бијес || 
|-
| 1978. || Васкрсење змаја (ТВ) || 
|-
| 1978. || Двобој за јужну пругу || Банетов отац
|-
| 1979. || Човјек кога треба убити || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Петријин венац || Каменче
|-
| 1980. || Хајдук || Кондићев Кум
|-
| 1980. || Пркосна делта || 
|-
| 1980. || Судбине || 
|-
| 1981. || Пуста земља  (ТВ филм)|| 
|-
| 1981. || Светозар Марковић (серија) || 
|-
| 1981. || Доротеј || Никанор 
|-
| 1981. || Имамо наступ   (ТВ филм)|| 
|-
| 1982. || 13. јул || Ђед
|-
| 1982. || Маратонци трче почасни круг || Рајковићев брат
|-
| 1982. || Дечак је ишао за сунцем || 
|-
| 1982. || Прогон || 	Циганин са тамбурицом
|-
| 1983. || Како сам систематски уништен од идиота || Рецепционер
|-
| 1983. || Дани Авној—а  (мини-серија)||
|-
| 1984. || Чудо невиђено || Жељов отац
|-
| 1984. || Опасни траг ||
|-
| 1985. || Шест дана јуна || Кондуктер у возу
|-
| 1985. || Указање Госпе у селу Грабовица (ТВ) || /
|-
| 1986. || Отац и син (ТВ) || 
|-
| 1986. || Ловац против топа (ТВ) || Луди Стипе
|-
| 1986. || Мисија мајора Атертона (серија) || Старац
|-
| 1987. || Стратегија швраке || 
|-
| 1987. || Вук Караџић (серија) || 
|-
| 1987. || Ђекна још није умрла, а ка’ ће не знамо (ТВ филм) || 
|-
| 1987. || Заљубљени || Стари Иво 
|-
| 1987. || У име народа || Милун 
|-
| 1988. || Лепота порока || Миладин муж 
|-
| 1988. || Светлосна гарда || 
|-
| 1988. || Ђекна још није умрла, а ка' ће не знамо (серија) ||Миладин
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1924.
Умрли 1988.
Југословенски глумци
Српски глумци
Никшићани
Срби у Црној Гори
Добитници награде Златна арена